Murs-et-Gélignieux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Murs-et-Gélignieux apresentava uma população de 241 habitantes, distribuídos por 112 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain